Hero kan avse:

 Hero (grekisk mytologi) – ett namn för "halvgud" i grekisk mytologi
 Prästinnan Hero – en prästinna i en saga från den grekiska mytologin
 Hero (Fantomen) – en vit hingst
 Hero Rupes – en klippa på Merkurius
 HTC Hero – en mobiltelefon från HTC
 Hero (djur) – ett släkte av snäckor

Film och TV
 Hero (film) – en film från 2002
 Hero (Angelavsnitt) – ett avsnitt i TV-serien Angel, se Angel (säsong 1)
 Teenage Mutant Hero Turtles – namnet på Teenage Mutant Ninja Turtles enligt brittisk censur
 Hero – gladiator spelad av Roddy Benjaminson

Musik
 Hero (Ozzy Osbourne-låt)  – en låt av Ozzy Osbourne från albumet No Rest for the Wicked
 Hero (Mariah Carey-låt) – en sång skriven av Mariah Carey och Walter Afanasieff, och framförd av Mariah Carey på albumet Music Box 1993
 Hero (Nas-låt) – en sång från 2008 av Nas från albumet Untitled
 Hero (Skillet-låt) – den första singeln från albumet Awake 2009, av rockbandet Skillet
 Hero (Charlotte Perrelli-låt) – vinnande bidrag i Melodifestivalen 2008 med Charlotte Perrelli
 Hero (musikalbum) – album från 2008 med Charlotte Perrelli

Geografi
 South Hero – en kommun i Grand Isle County i delstaten Vermont, USA
 North Hero – en kommun i Grand Isle County i delstaten Vermont, USA